Con Mikko Lehtonen si possono indicare diverse persone.

Sport

Hockey su ghiaccio
Mikko Lehtonen, difensore finlandese nato nel 1978;
Mikko Lehtonen, attaccante finlandese nato nel 1987;
Mikko Lehtonen, difensore finlandese nato nel 1994.